Název Velká má více sídel:
 1. Velká (Hranice) (Hranice III-Velká), část města Hranice v okrese Přerov
 2. Velká (Kamýk nad Vltavou), část obce Kamýk nad Vltavou v okrese Příbram
 3. Velká (Milevsko), část města Milevsko v okrese Písek
 4. Velká nad Veličkou, obec v okrese Hodonín
 Veľká, část města Poprad v okrese Poprad na Slovensku
Dále se přívlastek Velká vyskytuje v názvu obcí:
 10. Velká Bíteš, obec v okrese Žďár nad Sázavou
 11. Velká Buková, obec v okrese Rakovník
 12. Velká Bukovina, obec v okrese Děčín
 13. Velká Bystřice, obec v okrese Olomouc
 14. Velká Dobrá, obec v okrese Kladno
 15. Velká Hleďsebe, obec v okrese Cheb
 16. Velká Chmelištná, obec v okrese Rakovník
 17. Velká Chyška, obec v okrese Pelhřimov
 18. Velká Jesenice, obec v okrese Náchod
 19. Velká Kraš, obec v okrese Jeseník
 20. Velká Lečice, obec v okrese Příbram
 Velká Lhota (rozcestník), více míst
 21. Velká Losenice, obec v okrese Žďár nad Sázavou
 22. Velká Polom, obec v okrese Ostrava
 23. Velká Skrovnice, obec v okrese Ústí nad Orlicí
 24. Velká Turná, obec v okrese Strakonice
 25. Velká Štáhle, obec v okrese Bruntál

…a částí obcí:
 30. Velká Bučina, část města Velvary v okrese Kladno
 31. Velká Bukovina (Chvalkovice), část obce Chvalkovice v okrese Náchod
 32. Velká Čermná, část obce Čermná nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 33. Velká Černá, část obce Salačova Lhota v okrese Pelhřimov
 34. Velká Černoc, část obce Měcholupy v okrese Louny
 35. Velká Hraštice, část obce Malá Hraštice v okrese Příbram
 36. Velká Chuchle, část Prahy
 37. Velká Javorská, část obce Žandov v okrese Česká Lípa
 38. Velká Ledhuje, část obce Police nad Metují v okrese Náchod
 39. Velká Morava (Dolní Morava), část obce Dolní Morava v okrese Ústí nad Orlicí (další významy v rozcestníku Velká Morava)
 40. Velká Paseka, část obce Hněvkovice v okrese Havlíčkův Brod
 41. Velká Roudka, část obce Velké Opatovice v okrese Blansko
 42. Velká Rovná, část města Pacov v okrese Pelhřimov
 43. Velká Skalice, část obce Zbraslavice v okrese Kutná Hora
 44. Velká Střítež, část obce Horní Bradlo v okrese Chrudim
 45. Velká Šitboř, část obce Milíkov v okrese Cheb
 46. Velká Úpa, část obce Pec pod Sněžkou v okrese Trutnov
 47. Velká Veleň (Děčín XXX-Velká Veleň), část okresního města Děčín
 Velká Ves, více míst

Vodstvo 
 Velká (přítok Opavy), říčka vlévající se do řeky Opavy

Související články 
 Seznam článků s názvem začínajícím na: „Velký“, „Velká“, „Velké“

Externí odkazy